Немеша́ев — русская фамилия.

Носители:
 Немешаев, Клавдий Семёнович (1849—1927) — русский инженер, государственный деятель.
 Немешаев, Константин Георгиевич (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.